Соревнования женщин в скоростном спуске в горнолыжном спорте на зимних Олимпийских играх 2002 года прошли 12 февраля. Старт в 12:10 местного времени. Место проведения — трасса Wildflower Downhill на курорте Сноубэйсин в 53 км к северо-востоку от Солт-Лейк-Сити. 

Старт на высоте 2748 метров, финиш на высоте 1948 метров, вертикальный перепад высот 800 метров. Длина трассы 2694 метра, 37 ворот. Температура на старте -7,0°С.

Олимпийская чемпионка 1994 и 1998 годов в этой дисциплине Катя Зайцингер завершила карьеру в 1999 году.

Золото достаточно неожиданно выиграла 28-летняя Кароль Монтийе, она стала первой в истории француженкой, победившей в скоростном спуске на Олимпийских играх. Последний раз француженки выигрывали олимпийское золото в горнолыжном спорте в 1968 году в Гренобле (Мариэль Гуашель в слаломе). За всю карьеру до этого Монтийе выиграла всего один этап Кубка мира — в феврале 2001 года в супергиганте. Монтийе посвятила свою победу (как и все свои выступления в сезоне 2001/02) памяти чемпионки мира 2001 года в супергиганте Режин Кавану, погибшей в октябре 2001 года. 

Второй с отставанием 0,45 сек стала итальянка Изольде Костнер, которая ранее была бронзовым призёром Игр 1994 года в этой дисциплине. Чемпионка мира 1999 года и серебряный призёр чемпионата мира 2001 года в скоростном спуске Ренате Гётшль, которая выиграла два последних скоростных спуска в Кубке мира перед началом Олимпийских игр, заняла третье место. Чемпионка мира 2001 года в скоростном спуске Михаэла Дорфмайстер заняла только девятое место.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ФИС 

Скоростной спуск